Сон Хын Мин (; ) — южнокорейский футболист, нападающий клуба английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Республики Корея. В 2022 году стал обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги.

Сон начинал свою карьеру в составе клуба «Сеул», однако ещё в 16 лет стал участником программы по обмену и перебрался в Германию, где заканчивал академию «Гамбурга». Впоследствии провёл в составе «динозавров» три года, забив 20 голов в 73 матчах. С 2013 года являлся нападающим леверкузенского «Байера». Летом 2015 года Сон Хын Мин стал игроком «Тоттенхэма».

С 2010 года играет в сборной Республики Корея, бронзовый призёр Кубка Азии 2011 года и вице-чемпион Кубка Азии 2015 года. 8 раз признавался лучшим азиатским футболистом на международной арене (2014—2015, 2017—2022), 7 раз признавался лучшим футболистом года в Республике Корея (2013—2014, 2017, 2019—2022). Участник чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера 

В 2008 году Сон перешёл в молодёжную команду «Гамбург» в возрасте 16 лет. В предсезонный период сезона 2010/11 он был одним из лидеров команды, забив 9 голов. В этом же сезоне он подписал первый профессиональный контракт с «Гамбургом». В августе 2010 года получил травму стопы и выбыл на 2 месяца. Вернулся в строй 30 октября 2010 года и забил свой первый гол в официальных встречах Бундеслиги в ворота команды «Кёльн». Стал самым молодым автором гола в истории «Гамбурга», превзойдя Манфреда Кальца.

В ноябре 2010 года Сон подписал новый контракт с «Гамбургом», который рассчитан до 2014 года. В Германии получил прозвище «корейский Мюллер» и похвалу Франца Беккенбауэра, который сказал что у Сона есть все качества, чтобы стать вторым Чха Бом Гыном.

13 июня 2013 года Сон перешёл в «Байер», с которым подписал контракт до 2018 года. 9 ноября 2013 года Сон сделал хет-трик в ворота своей бывшей команды и отдал результативную передачу. «Байер» обыграл «Гамбург» со счётом 5:3, а Сон Хын Мин был признан лучшим игроком матча.

28 августа 2015 года Сон перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», подписав контракт до 2020 года. По итогам сезонов 2018/19 и 2019/20 признавался лучшим футболистом «Тоттенхэма». 20 сентября 2020 года Сон сделал покер в матче Английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (5:2), все мячи были забиты с передач Гарри Кейна. Это первый случай в истории турнира, когда игрок забивает 4 мяча с передач одного и того же футболиста. 2 января 2021 года забил свой 100-й мяч за «Хотспур». Всего в сезоне 2020/21 забил 17 мячей в 37 матчах Английской премьер-лиги. 9 апреля 2022 года сделал хет-трик в ворота «Астон Виллы» в гостях и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. В сезоне 2021/22 забил 23 мяча в 35 матчах чемпионата Англии и разделил звание лучшего бомбардира турнира с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля».

Карьера в сборной 
Сон Хын Мин сыграл 5 матчей за сборную Республики Корея на Кубке Азии по футболу в 2011 году и забил 1 гол в ворота сборной Индии. 22 июня 2014 года на чемпионате мира в Бразилии забил мяч в ворота сборной Алжира (2:4). 3 сентября 2015 года сделал хет-трик в ворота сборной Лаоса в отборочном матче чемпионата мира 2018 года (8:0). На чемпионате мира 2018 года в России забил по мячу в ворота сборных Мексики (1:2) и Германии (2:0). 10 октября 2019 года забил свой 25-й мяч за сборную, дважды поразив ворота команды Шри-Ланки в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Всего в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года забил 7 мячей. 6 июня 2022 года в товарищеском матче против Чили провёл свою 100-ю игру за сборную и забил в этом матче свой 32-й мяч.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 93 / забито голов: 27; победы: 47, ничьи: 15, поражения: 31.

Достижения 
Сборная Республики Корея
 Победитель Азиатских игр: 2018

Личные 
 Лучший бомбардир Премьер-лиги: 2021/22 
 Обладатель награды The Best FIFA Puskás Award: 2020
 Футболист года в Азии (3): 2015, 2017, 2019

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Гамбург II»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»